CTP steht als Abkürzung für:

 Call to Power, eine Computerspielserie
 Capable-to-promise, Machbarkeit eines Auftrages unter Berücksichtigung der Kapazitätsauslastung

 Computer to Plate, Belichtungsverfahren für Druckplatten
 Cumhuriyetçi Türk Partisi, türkisch-republikanische Partei in Nordzypern
 Cytidintriphosphat, ein Nukleosidtriphosphat

Abkürzung